

Kultura 
 kultura pop – kultura popularna (masowa), popkultura

Kinematografia 
 Pop – film rosyjski z 2009 roku

Muzyka 
 muzyka pop
 pop (popping) – technika gry na gitarze basowej
 Pop – album zespołu U2
 Pop – album Wolfganga Voigta, wydany pod pseudonimem „Gas”
 Pop – album Czesława Mozila
 POP. – album Miuosha

Geografia 
 Pop (Pap) – miasto w Uzbekistanie
 Poznański Okręg Przemysłowy

Telekomunikacja 
 Orange POP (dawniej Idea POP) – usługa typu pre-paid w sieci telefonii komórkowej Orange Polska
 Post Office Protocol

Telewizja 
 Pop – brytyjski kanał telewizyjny
 POP TV – słoweński kanał telewizyjny

Transport drogowy 
 Południowa obwodnica Poznania – obwodnica Poznania w ciągu autostrady A2 E30

Inne 
 pop – potoczne określenie kapłana w Cerkwi prawosławnej i kościołach greckokatolickich; także średniowieczne określenie księdza katolickiego
 POP – akronim nazwy „Podstawowa Organizacja Partyjna” w czasach tzw. Polski Ludowej
 POP (także P.O.P.) – Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej – akcja wykupu obligacji przeznaczonych na cele rozbudowy polskiego lotnictwa wojskowego, przeprowadzona w 1939 roku.
 pop - pełniący obowiązki Polaka, przezwisko oficerów rosyjskich z Armii Czerwonej wcielanych do Armii Berlinga w celu szkolenia polskich rekrutów.

Zobacz też